Die $100,000 Nanjing 2015 waren ein Tennisturnier für Damen in Nanjing. Das Hartplatzturnier ist Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 26. Oktober bis 1. November 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (chinesisch)
 Turnierplan auf der ITF Homepage (englisch)

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Nanjing